Калиновская поселковая община — территориальная община на Украине:
 Калиновская поселковая община — община в Броварском районе Киевской области.
 Калиновская поселковая община — община в Фастовском районе Киевской области.
 Калиновская поселковая община — община в Бериславском районе Херсонской области.